Canyon City steht für:
 Canyon City, vormaliger Name der Nisga’a-Siedlung Gitwinksihlkw im Cassiar Land District, British Columbia, Kanada
 Canyon City (Yukon), Goldgräber-Geisterstadt in Yukon (Territorium), Kanada

 Canyon City (Oregon), Stadt im Grant County, Oregon
 Canyon City (Texas), Geisterstadt im Comal County, Texas

 Canyon City (Film), US-amerikanischer Western von Spencer Gordon Bennet aus dem Jahr 1943

Siehe auch:
 Black Canyon City
 Die Todesminen von Canyon City
 Canon City
 Cannon City